Samo Kumar, slovenski hokejist, * 17. november 1973, Ljubljana.

Kumar je v zadnjem delu kariere član hrvaškega kluba KHL Medveščak, pred tem je bil šest let član kluba HK Slavija. Med letoma 1994 in 1999 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Kompas
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 16
| 1
| 4
| 5
|
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 12
| 0
| 3
| 3
| +6
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 7
| 4
| 5
| 9
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 4
| 4
| 8
| +6
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 1
| 5
| 6
|
| 99
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 2
| 2
| 4
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 4
| 4
| 8
|
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 39
| 3
| 10
| 13
|
| 101
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 3
| 2
| 5
| -17
| 40
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 06/07
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 16
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 25
| 4
| 4
| 8
|
| 108
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 07/08
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 235
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 656
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti KHL Medveščak
Ljubljanski športniki